Fabio Sargentini (1939) – gallerista, attore, regista e scrittore italiano
 Judith Sargentini (1974) – politica olandese, europarlamentare
 Luisa Spagnoli, nata Sargentini (1877-1935) – imprenditrice italiana, ideatrice del Bacio Perugina